Си́лін () — російське прізвище, утворене від особового імені Сила.

Відомі носії 
 Силін Анатолій Юрійович — полковник Армії УНР;
 Силін Володимир Юрійович — підполковник Армії УНР.
 Силін Микола Олександрович (1991-2017) — капітан ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Силенко
 Силаєв
 Сайлас
 Сілін